Чесновка (Хмельницкий район) — село на Украине, находится в Хмельницком районе Винницкой области.
 Чесновка (Черкасская область) — село в Лысянском районе Черкасской области Украины.